Canadian Open 1978 steht für:

 Canadian Open 1978 (Badminton), Badmintonturnier
 Canadian Open 1978 (Snooker), Snookerturnier